Шестигранник, или гексаэдр — геометрическое тело (многогранник), имеющее шесть граней.
 Шестигранник (шестигранный ключ) — одно из названий ключей для работы с шестигранным шлицом.
 «Шестигранник» — павильон сельскохозяйственного машиностроения в парке Горького (арх. И. В. Жолтовский).

См. также 
 Шестиугольник